Shirin je ženské křestní jméno. Pochází z perštiny a znamená sladká, kouzelná. Bývalo to jméno postav v perských a tureckých pověstech.

Známé nositelky 
 Shirin Ebadi, íránská advokátka a aktivistka pro lidská práva
 Shirin Neshat, íránská vizuální umělkyně
 Shirin Barthel, herečka
 Shirin Heidari, novinářka
 Shirin Polo, perské sladké kuře
 Shirin (film), perský film z roku 2008
 Shirin (město), město v Uzbekistánu

Externí odkazy 
 Behind the Name
 Babynamesworld

Ženská jména
Jména perského původu